Зетёво — название населённых пунктов в Болгарии:

 Зетёво — село в Бургасской области. 
 Зетёво — село в Старозагорской области.